Por Perla pode estar à procura de:
 Perla, cantora paraguaio-brasileira nascida em 1954;
 Perlla, cantora de funk nascida no Rio de Janeiro.
 Perla (Arkansas)
 La Perla (distrito), no Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos